

Patronymes

 (par ordre alphabétique)

Laurence Jalbert (1958- ), une auteure-compositeure-interprète québécoise ;
René Jalbert (1921-1996), un ancien sergent d'armes à l'Assemblée nationale du Québec.

Toponymes



Val-Jalbert, un ancien village qui fait partie de la municipalité de Chambord, au Lac-Saint-Jean.